Лантей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Лантей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос